Wallbom är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: 

 Carl Wallbom (1849–1913), svensk skräddare och politiker
 Hans Wallbom (1934–1968), svensk skådespelare
 Håkan Wallbom (1944–2016), svensk clown
 Sven Wallbom (1895–1976), svensk idrottare och affärsman

Svenska efternamn